Panaretella är ett släkte av spindlar. Panaretella ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekrabbspindlar
Panaretella